Костюхин — русская фамилия. Известные носители:

 Костюхин, Александр Алексеевич (род. 1958) - российский политический и общественный деятель.
 Костюхин, Евгений Алексеевич (1938-2006) — русский этнограф, литературовед, доктор филологических наук.
 Костюхин, Пётр Иванович (1929—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Костюхин, Сергей Владимирович (1956-2012) — российский композитор, музыкант.